Jenő – una delle antiche tribù ungheresi
Jenő – nome proprio di persona ungherese maschile
Jenő – comune dell'Ungheria